St. Stephen è un'abbreviazione usata in lingua inglese per Saint Stephen, in italiano Santo Stefano.

Geografia
 St. Stephen – comune del Canada, situato nella provincia del Nuovo Brunswick
 St. Stephen – città degli Stati Uniti d'America, situata in Minnesota, nella contea di Stearns
 St. Stephen – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud, nella Contea di Berkeley

Musica
 St. Stephen – singolo dei Grateful Dead estratto dal loro album Aoxomoxoa

Pagine correlate

 Santo Stefano (disambigua)
 San Esteban